Afeida – personaggio della mitologia greca, re di Atene, figlio di Ossinte
Afeida – personaggio della mitologia greca, figlio di Arcade
Afeida – personaggio della mitologia greca, uno dei centauri